P9 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 9, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament